Saint-Ouen-la-Rouërie (en bretó Sant-Owen-Reoger) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 784 habitants. Limita amb els municipis de Sacey, Montanel (Manche), Coglès, Tremblay i Antrain (Ille i Vilaine).

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Fougères